Il Centro di Ateneo per i Musei (CAM) è l'organismo che coordina i 13 musei e le collezioni dell'Università di Padova, promuovendo, d'intesa con i Dipartimenti, la tutela e la valorizzazione del ricchissimo ed estremamente variegato patrimonio storico scientifico e storico artistico raccolto dall'Ateneo nel corso dei suoi ormai Ottocento anni di storia. 

Frutto del lavoro dei docenti, di donazioni e acquisizioni intese a supportare nel tempo le attività di ricerca e di didattica, le raccolte museali dell’Università di Padova raccontano il lungo cammino della conoscenza: secoli di ricerca, didattica, progresso scientifico e tecnologico, fascino per il “curioso” e gusto per la raccolta sistematica. 

La sede del CAM è a Palazzo Cavalli alle Porte Contarine a Padova.

Le attività del CAM 
Nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascun Museo, il CAM detta le linee comuni che riguardano lo sviluppo scientifico e culturale di Musei e Collezioni, in termini di:

 catalogazione delle collezioni, secondo criteri omogenei e funzionali, nel rispetto delle vigenti normative nazionali così da garantire al contempo il miglior dialogo con le principali banche dati in ambito internazionale
 conservazione delle collezioni, promuovendo le attività di restauro e ripristino conservativo, nonché il loro arricchimento con nuove acquisizioni e donazioni;
 promozione delle attività di studio e ricerca nell’ambito dei Musei e delle Collezioni, favorendo lo scambio anche con docenti e ricercatori di altri Atenei italiani ed esteri, nonché la partecipazione dei Musei a progetti di ricerca di alto livello
 valorizzazione del patrimonio, attraverso il coordinamento delle attività di apertura al pubblico ordinaria e straordinaria, delle attività didattiche rivolte a studenti di ogni ordine e grado, nonché grazie all’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione all’avanguardia.

Il CAM cura inoltre rapporti con enti e associazioni museali a livello nazionale e internazionale, da Icom, a Universeum, a Coimbra Group Universities, e supporta l’attiva partecipazione dei suoi Musei ai principali eventi internazionali di grande respiro: Notte Europea dei Ricercatori, Settimana dei Beni culturali, Settimana della ricerca scientifica, Settimana del Pianeta Terra, European Academic Heritage Day.

I musei del CAM 

 Museo di Anatomia Patologica
 Museo di Antropologia
 Museo Botanico
 Museo dell'Educazione
 Museo di Geografia
 Museo di Geologia e Paleontologia
 Museo di Macchine "Enrico Bernardi"
 Museo di Mineralogia
 Museo di Scienze Archeologiche e d'Arte
 Museo di Storia della Fisica
 Museo degli Strumenti dell'Astronomia
 Museo Didattico di Medicina Veterinaria
 Museo di Zoologia

Le collezioni museali del CAM 

 Collezione del Centro di Sonologia Computazionale - Dipartimento Ingegneria dell'informazione (DEI)
 Collezione di Strumenti di mineralogia - Dipartimento di GeoScienze
 Collezione di Geodesia, geografia fisica e fisica terrestre - Dipartimento di GeoScienze
 Collezione di Modelli di macchine agricole - Dipartimento di Territorio e Sistemi agro-forestali (TESAF)
 Collezione di Topografia e Geodesia - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)
 Collezione di Idraulica - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)
 Collezione di Modelli di ponti - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA)
 Collezione di Modelli e Strumenti matematici - Dipartimento di Matematica (DM)
 Collezione di calcolatori per la ricerca statistica - Dipartimento di Statistica (STAT)
 Collezione storica di Ingegneria industriale - Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)
 Collezioni zoologiche - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e Ambiente (DAFNAE)
 Collezione di Psicologia Sperimentale - Dipartimento di Psicologia Generale (DPG)
Collezione di strumenti storici di chimica - Dipartimento di Scienze Chimiche (DiSC) 
Collezione di strumenti e parti di strumenti radiologici e accessori - Dipartimento di Medicina (DIMED) 
Collezioni di farmacia e farmacologia - Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF) 
Collezioni di oculistica - Dipartimento di Neuroscienze (DNS) 
Collezione di cere ostetriche e strumentazione specialistica ostetrico ginecologica antica - Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino (SDB)

Scopri le raccolte 

La valorizzazione del patrimonio universitario a tutte le fasce di pubblico è un impegno che i musei coltivano quotidianamente.

 Itinerari, collezioni e mostre virtuali illustrano quante possibili chiavi di lettura offrono i beni raccolti nel corso del tempo 
 gioCAMuseo propone una serie di giochi per imparare divertendosi alla scoperta del patrimonio dei Musei dell'Università
 nei CAMcaffè e nei CAMbites brevi video accompagnano alla scoperta di curiosi reperti, sorprendenti aneddoti e storie poco note dalle collezioni museali
 nei video dei Musei per la Ricerca e Le Guide raccontano studenti, ricercatori, conservatori e docenti raccontano con semplicità le proprie esperienze di studio e ricerca a partire dal patrimonio universitario
 L'Esperto risponde permette di interagire con i conservatori e porre loro delle domande sulle collezioni e le sfide della ricerca scientifica

Collegamenti esterni 
Sito del CAM

Università degli Studi di Padova
Musei di Padova